San Martín može biti:

Osobe
 José de San Martín (1778. – 1850.), južnoamerički revolucionar

izvedenice:

Mjesta
 Argentina
 José de San Martín (Chubut), glavni grad departmana Tehuelches u provinciji Chubut
 Libertador General San Martín u departmanu Ledesma u provinciji Jujuy
 San Martín (Buenos Aires)
 San Martín (Mendoza)
 San Martín (San Luis) u departmanu Libertador General San Martín u provinciji San Luis
 San Martín de los Andes u provinciji Neuquén
 Kolumbija
 San Martín (Cesar) u departmanu Cesar
 San Martín (Meta) u departmanu Meta
 SAD
 San Martin (Kalifornija) u saveznoj državi Kalifornija

Oblasti
 Peru
 San Martín (Peru)
 Argentina
 Departaman General José de San Martín
 Departaman General San Martín (La Rioja)
 Departaman Libertador General San Martín (Chaco)
 Departaman Libertador General San Martín (Misiones)
 Departaman Libertador General San Martín (San Luis)
 Departaman San Martín (Corrientes)
 Departaman San Martín (Mendoza)
 Departaman San Martín (San Juan)
 Departaman San Martín (Santa Fe)
 Departaman San Martín (Santiago del Estero)

Drugo
 Argentina
 otok u rijeci Iguaçu (rijeka)
 San Martin (jezero) jezero u Argentini